Spratt ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Spratt (* 1987), australische Radrennfahrerin
 Isaac Spratt (1799–1876), englischer Spielwarenhändler und Autor

 John Spratt (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 John Spratt (Wissenschaftler), englischer Wissenschaftler und Spezialist für Mikrosondenanalysen
 Thomas Abel Brimage Spratt (1811–1888), englischer Vizeadmiral und Geologe

Spratt steht für:
 Spratt’s Patent, US-amerikanischer Tiernahrungshersteller

Siehe auch:
 Sprat